Флаг муниципального образования Ки́ровское сельское поселение Славянского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 15 июня 2011 года решением Совета Кировского сельского поселения № 2 и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 7052.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба Кировского сельского поселения Славянского района в зелёном, красном, синем, жёлтом и белом цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В пересечённом зелёном и червлёном, мурованном серебром, поле лазоревый, тонко окаймлённый золотом, крест; поверх всего — серебряная метёлка риса и золотой пшеничный колос, положенные веерообразно, позади которых в пределах креста — две серебряные обнажённые казачьи шашки лезвиями вниз одна над другой, верхняя рукоятью , нижняя — влево».

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности сельского поселения.

Синий крест аллегорически указывает на реку Протока и каналы и ерики питающие своими водами рисовые чеки и хлебные поля. Четыре поля, образуемые сторонами креста аллегорически указывают на четыре населённых пункта входящие в состав поселения.

Синий цвет (лазурь) символизирует честь, искренность, добродетель, возвышенные устремления.

Жёлтая кайма аллегорически указывает на многочисленные экономические достижения хозяйств поселения.
Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, богатства, стабильности, подчёркивает плодородие и достаток Кировского сельского поселения.

Изображение метёлок риса и пшеничных колосков указывает на то, что выращивание именно этих сельхозкультур является доминирующим на землях поселения.

Пшеничный колос и метёлка риса символизируют сельское хозяйство, достаток, процветание и благополучие.

Изображение казачьих шашек символизирует мужество, отвагу и указывает на то, что образование и развитие поселения неразрывно с кубанскими казачьими традициями.

Зелёный цвет — символ плодородия, природного изобилия, спокойствия, здоровья и вечного обновления.

Изображение красной кирпичной кладки указывает на крупнейшее в крае предприятие по производству кирпича, расположенное в Кировском сельском поселении.

Красный цвет символизирует красоту, праздник, труд.

Белый цвет (серебро) символизирует мир, чистоту, порядочность.

Примечания 

Флаги с изображением шашки
Флаги с изображением пшеничного колоса
Флаги с изображением риса